Alejandro Falla era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Pereira 2010, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Santiago Giraldo che ha battuto in finale 6–3, 6–3 Paolo Lorenzi.

Teste di serie 

  Santiago Giraldo (campione)
  Paolo Lorenzi (finale)
  Paul Capdeville (primo turno)
  João Souza (secondo turno)

 Sebastián Decoud (primo turno)
 Gastón Gaudio (secondo turno)
 Carlos Salamanca (semifinali)
 Alexandre Sidorenko (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Reference 
 
 

Seguros Bolivar Open Pereira 2010